Stabilität (Adjektiv: stabil, Gegensatz: Instabilität) steht für:

 eine Gleichgewichtslage, siehe Gleichgewicht (Systemtheorie)#stabil
 Standsicherheitsnachweis bei Gebäuden
 Stabilität (Numerik), Eigenschaft eines numerischen Verfahrens, gegenüber kleinen Datenstörungen unempfindlich zu sein
 Stabilität (Sortierverfahren), Eigenschaft eines Sortieralgorithmus
 Eigenschaft eines Regelkreises, siehe Regelkreis#Stabilität des Regelkreises
 Eigenschaft nichtlinearer Systeme, siehe Eigenbewegung (Regelungstechnik)#Nichtlineare Systeme
 Stabilität (Schiffskörper), Eigenschaft eines schwimmenden Körpers, die aufrechte Schwimmlage zu behalten
 Politische Stabilität, Beständigkeit der öffentlich wirksamen Gesellschaft
 Chemische Stabilität, thermodynamische Stabilität eines chemischen Systems
 Emotionale Stabilität, Fähigkeit zur Emotionskontrolle
 Stabilitas loci, dauerhafte Bindung an ein bestimmtes Kloster
 Begriff der geometrischen Invariantentheorie; siehe stabiles Vektorbündel

Siehe auch:

 Stabilitätstheorie, Verhalten dynamischer Systeme gegenüber kleinen Störungen
 Stabilisierung
 Grenzstabilität
 Längsstabilität, Eigenschaft eines Flugzeugs
 Basiswechsel (Faserprodukt), Stabilität als Merkmal einer Eigenschaft von Morphismen
 Metastabilität (Begriffsklärung), schwache Form der Stabilität
 Stabilisator